Queimada kan syfta på:

 Queimada – en drink gjord av aguardiente med socker, frukt, och/eller kaffebönor
 Queimada (film) – en italiensk film från 1969 i regi av Gillo Pontecorvo

Se även
 Queimadas – flera